Известно два фильма, снятых по одноимённому произведению Тараса Шевченко:

 Назар Стодоля (фильм, 1936) — СССР, реж. Георгий Тасин (см. в IMDb)
 Назар Стодоля (фильм, 1954) — СССР, реж. Виктор Ивченко и Григорий Чухрай (см. в IMDb)
 Назар Стодоля (фильм, 1989) — СССР.